Il singolare del torneo di tennis WCT Scottsdale Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Kevin Curren 6–3, 3–6, 6–2.

Teste di serie

  John McEnroe (campione)
  Tim Mayotte (secondo turno)
  Kevin Curren (finale)
  David Pate (semifinali)

 Paul Annacone (primo turno) 
 Jimmy Arias (secondo turno) 
 Matt Anger (secondo turno) 
 Jonathan Canter (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WCT Scottsdale Open 1986